Подготовительный факультет:

 Подготовительный факультет Государственного университета управления
 Подготовительный факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко